Uno puede hacer referencia a los siguientes álbumes:

 Uno (2005), séptimo álbum como solista del cantante argentino Miguel Mateos.
 Uno (2016), álbum debut como solista del cantante, guitarrista, compositor y letrista español Arco.